Брольбах (приток Мозеля) — река в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, речной индекс 26952.
 Брольбах (приток Рейна) — река в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, речной индекс 27172.